Надаш има више значења:

 Надаш
 Надаш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Надаш, насеље у округу Тимиш у Румунији